Stadtbezirk Süd steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Amsterdam, siehe Amsterdam-Zuid
 Bremen, siehe Bremen-Süd
 Dresden, siehe Dresden-Süd
 Duisburg, siehe Duisburg-Süd
 Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Süd
 Fürth, siehe Fürth Süd
 Halle (Saale), siehe Halle-Süd
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Süd
 Krefeld, siehe Krefeld-Süd
 Leipzig, siehe Leipzig-Süd
 Moskau, siehe Südlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Mönchengladbach, siehe Mönchengladbach Süd
 Plauen, siehe Stadtgebiet Süd (Plauen)
 Remscheid, siehe Remscheid-Süd
 Stuttgart, siehe Stuttgart-Süd
 Trier, siehe Trier-Süd
 Zwickau, siehe Zwickau-Süd